Delta V (o ΔV) – differenza di potenziale elettrico
 Delta-v (o Δv) – in astrodinamica, variazione impulsiva di velocità
 Delta V – gruppo musicale italiano
 Delta-V – videogioco di volo fantascientifico pubblicato da Bethesda Softworks nel 1994.